Автономисты:

 Автономисты (Эльзас) - политическая партия в Эльзасе XIX века.
 Автономисты (группа) - объединение нерусских депутатов Российской империи в Царской Думе. Делилась на национальные подгруппы и требовала децентрализации управления и гражданского равенства всех народов империи
 Сторонники автономизма - левого политического течения
 Сторонники автономной этики.

Примечания